Грант Холт (; род. 12 апреля 1981, Карлайл) — английский футболист, игравший на позиции нападающего, ныне тренер академии клуба «Норвич Сити». Выступал за ряд полупрофессиональных и профессиональных клубов, в том числе «Ноттингем Форест», за который провёл около 100 матчей.

В 2009 году перешёл в «Норвич Сити». В сезоне 2009/10 был признан лучшим игроком сезона в «Норвиче», забив 30 голов в 44 матчах за клуб (из них 24 в чемпионате). В сезоне 2010/11 стал лучшим бомбардиром «Норвича» и помог клубу выйти в Премьер-лигу.

Футбольная карьера 
В начале карьеры выступал за английские клубы «Уэркингтон», «Галифакс Таун», «Барроу», а также за сингапурский «Сенканг Марин». В 2003 году перешёл в «Шеффилд Уэнсдей», за который провёл 30 матчей (в половине из них выходя на замену), и забил лишь четыре гола. Год спустя он перешёл в «Рочдейл», за который выступал два сезона, сыграв 83 матча и забив 42 гола. Его выступления привлекли внимания ряда клубов, и в январе 2006 года он перешёл в «Ноттингем Форест» за £300 000.

«Норвич Сити» 
24 июля 2009 года Холт перешёл в «Норвич Сити»; сумма трансфера составила, по некоторым данным, £400 000. Холт подписал с «канарейками» трёхлетний контракт с возможностью его продления ещё на год.

Дебют Холта за «Норвич» состоялся 8 августа 2009 года в матче против «Колчестер Юнайтед», в котором «канарейки» были разгромлены со счётом 7:1. 11 августа Холт забил свой первый гол за «Норвич» в матче против «Йовил Таун» в первом раунде Кубка Футбольной лиги (в этом матче он оформил хет-трик). 22 августа 2009 года забил свой первый гол в лиге за «канареек» в матче против «Уиком Уондерерс». Начиная с этого матча, новый тренер «Норвича» Пол Ламберт назначил Холта капитаном команды. В октябре 2009 года был признан «игроком месяца» в Первой Футбольной лиге, когда он забил пять голов в пяти матчах. 26 декабря в матче против «Миллуолла» он забил свой 20-й гол в сезоне. 23 января 2010 года он был удалён в матче против «Брентфорда». Сезон 2009/10 Холт завершил с 30 голами в 44 матчах во всех турнирах, выиграв приз лучшему игроку клуба в сезоне.

28 ноября 2010 года он сделал хет-трик в ворота «Ипсвич Таун», принципиального соперника «канареек».

Холт был номинирован на звание лучшего игрока Чемпионата Футбольной лиги сезона 2010/11, но награда в итоге досталась Аделю Таарабту. В этом сезоне он вновь был признан лучшим игроком «Норвич Сити».

Достижения

Командные достижения 
 Норвич Сити
 Победитель Первой Футбольной лиги: 2009/10
 Серебряный призёр Чемпионата Футбольной лиги: 2010/11

Личные достижения 
 Игрок года в «Ноттингем Форест»: 2006/07
 Лучший бомбардир Второй Футбольной лиги: 2008/09
 Член «команды года» во Второй Футбольной лиге по версии ПФА: 2008/09
 Игрок года в «Шрусбери Таун»: 2008/09
 Член «команды года» в Первой Футбольной лиге по версии ПФА: 2009/10
 Игрок года в «Норвич Сити»: 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Член «команды года» в Чемпионате Футбольной лиги по версии ПФА: 2010/11

Примечания

Ссылки 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Галифакс Таун»
Игроки ФК «Барроу»
Игроки ФК «Хоуган Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Хиберниан»
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»